Konkvisztádor, a spanyol gyarmatosítók összefoglaló neve
 Conquistador, Maynard Ferguson 1977-es albumának címe